Nils steht für: 
 Nils, ein Vorname
 Nils (Album), ein Album von Nils Lofgren

NiLS steht für:
 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung

NILS steht für:
 eine Konzeptstudie von Volkswagen, und zwar eines einsitzigen Pendlerautos mit E-Motor; vorgestellt auf der IAA 2011

Sonstiges:
 Nils Jørgennutane, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Nils Larsenfjellet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Nils-Larsen-Gletscher, Gletscher auf der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Mount Nils, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Nilse Hullet, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Nilsevidda, Hochebene im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Niels

Abkürzung